Huemul bezeichnet:

 die beiden Arten der Gattung der Andenhirsche:
Nordandenhirsch (Hippocamelus antisensis) 
Südandenhirsch (Hippocamelus bisulcus)
 Huemul (Neuquén), Ort in Argentinien
 Isla Huemul, Insel im Lago Nahuel Huapi, Argentinien
 Huemul Island, Insel im Palmer-Archipel, Antarktis
 das Huemul-Projekt